Keszeg, község Nógrád megyében, a Rétsági járásban.

Állatok
 keszeg: lapított testű, szálkás húsú pontyféle halfajok – a sugarasúszójú halak osztályába, a pontyalakúak rendjébe és a pontyfélék (Cyprinidae) családjába tartozó halfajok – gyűjtőneve
 Bagolykeszeg
 Dévérkeszeg
 Jászkeszeg
 Karikakeszeg
 Lapos keszeg
 Szilvaorrú keszeg
 Vörösszárnyú keszeg
 Bodorka
 Vaskos csabak

Növény
 keszeg saláta, a fészkesek családjába, a nyelvesvirágúak alcsaládjába, a Lactuca nemzetségbe tartozó egy- vagy néha kétéves növényfaj.